Manfred Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Manfred Fiedler (Fußballspieler) (1924–2018), deutscher Fußballspieler
 Manfred Fiedler (Kulturfunktionär) (* 1925), deutscher Kulturfunktionär
 Manfred Fiedler (Bühnenbildner) (1930–2013), deutscher Bühnenbildner und Theatermanager